Josep Puche i Álvarez, intel·lectual murcià
 Josep Puche Hernández, artista faller.